Buck Cove Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Cove Mountain (Maine)
 Buck Cove Mountain (North Carolina)